Сельское поселение Максимовка — муниципальное образование в Богатовском районе Самарской области.

Административный центр — село Максимовка.

Население

Административное устройство 
В состав сельского поселения Максимовка входят:
 село Максимовка
 село Съезжее

Примечания 

Сельские поселения Самарской области
Муниципальные образования Богатовского района